een merk van de Nederlandse loterijorganisatie De Lotto; zie Lotto
 Voetbaltoto, een voetbalgokspel
 Toto (Angola), een plaats in Angola
 Toto (taal), een Sino-Tibetaanse taal
 Toto (band), een Amerikaanse rockgroep
 Toto (album), het eerste album van deze groep
 Toto (hond), de hond uit De tovenaar van Oz
 Totilas, een dressuurpaard bijgenaamd Toto

Personen:
 Totò (1898-1967), een Italiaans acteur en komiek
 Toto Cutugno (1943), een Italiaans popzanger
 Toto Wolff (1972), een Oostenrijks autocoureur en investeerder